CPR, sigle composé des trois lettres C, P et R, peut faire référence à :
CPR Asset Management, société française de gestion d'actifs, créée en 1989 par la Compagnie parisienne de réescompte (CPR), doyenne des maisons d'escompte française créée en 1928.
 Cardiopulmonary resuscitation (en français, réanimation cardiopulmonaire) ;
 Canadian Pacific Railway (en français, Chemin de fer Canadien Pacifique) ;
 Circuit Paul-Ricard, circuit automobile créé en 1970 ;
 Congrès pour la République, parti politique tunisien fondé en 2001 et disparu en 2017 ;
 Congrès pour la République, parti politique nigérien fondé en 2014 ;
 CPR, groupe de jazz/rock formé entre 1996 et 2004 par David Crosby, Jeff Pevar et Jim Raymond ;
 coup de pied de réparation, nom français utilisé dans les lois du jeu du football pour désigner ce qui est couramment appelé le pénalty ;
 , programme de surveillance de biologie marine recueillant des données sur les communautés planctoniques, géré par la fondation Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science (SAHFOS) ;
 Centres pédagogiques régionaux, institutions de formation professionnelle pour les enseignants du Second Degré en France avant 1991 et la création des IUFM ;
 candidate phyla radiation, le vivant noir, c'est-à-dire non indexé et non compris.

CPR est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Casper-Comté de Natrona, aéroport de Casper dans le Wyoming, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cpr est une abréviation qui peut faire référence à :
 copieur.

Notes et références